Дарья Сергеевна Елизарова (род. 26 января 1991 года) — узбекская и российская гимнастка.

Карьера 
Воспитанница тульской гимнастики. Первый тренер - Е.В. Гайдерова. Позже тренером стала О.С. Баранова. На юниорском первенстве Европы 2006 года заняла первое место на бревне, в многоборье и в командном первенстве.

Некоторое время выступала за Узбекистан. В составе сборной Узбекистана стала призёром Азиады-2010.

Вернувшись в Россию, стала одной из ведущих гимнасток.

Результаты

Образование 
Магистрантка Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Примечания

Ссылки 
 Дарья Елизарова на сайте ЦСКА

Гимнасты Узбекистана
Гимнасты России